

Pessoas 

 Adele Gleaves Haswell

Localdiades 

 Haswell (Colorado)

 Haswell (Inglaterra), cidade do condado de Durham, próximo a Sunderland

Processadores 

 Haswell (microarquitetura)

Outros 

 Asteróide 23809 Haswell

 Filodrillia haswelli, espécie de gastrópode do gênero Filodrillia

Desambiguação